Ratón puede referirse a:

Zoología

Roedores 
 Casi todos los miembros del género Mus.
 En particular, el ratón doméstico (Mus musculus).
 Una especie muy emparentada con el anterior: el ratón moruno (Mus spretus).
 Otros miembros de la familia Muridae.
 El ratón de campo (Apodemus sylvaticus).
 El ratón leonado (Apodemus flavicollis).
 El ratón espiguero (Micromys minutus).
 Algunos miembros de la familia Cricetidae.
 El ratón de pastizales, ratón de pastizal pampeano o ratón de Azara (Akodon azarae).
 El ratón de agua de oreja peluda o ratón chibcha (Chibchanomys trichotis).
 El ratón de agua de Cajas (Chibchanomys orcesi), un roedor semiacuático de Ecuador.
 Algunos miembros del género Oligoryzomys.
 En particular, el ratón de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus).
 Los ratones de arrozal, los miembros del género Oryzomys.
 El ratón de patas blancas americano (Peromyscus leucopus).
 El ratón ciervo (Peromyscus maniculatus).

Investigación científica 
 El ratón de laboratorio, ratón que pertenece a una cepa pura, habitualmente de la especie Mus musculus.
 El ratón knockout, un ratón modificado por ingeniería genética.

Otros mamíferos 
 Los lémures ratón, los miembros del género Microcebus.
 Algunos marsupiales ameridelfios del orden Paucituberculata.
 En particular, el ratón runcho de vientre gris (Caenolestes caniventer).

Otros animales 
 Los pájaros-ratón, los miembros del género Colius.
 En particular, el pájaro-ratón común (Colius striatus).
 La polilla ratón (Amphipyra tragopoginis), una mariposa nocturna.

Botànica 
 Ratón es uno de los nombres que recibe en España la nectarina.

Informática 
 El ratón; en informática, dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico.

Personalidades 
 El «Ratón» Ayala, apodo de Rubén Ayala, balompedista argentino.
 «Er Ratón», apodo de Diego Pozo, músico español.

Poblaciones 
 Ratón, ciudad del estado de Nuevo México (Estados Unidos).
 Isla Ratón, capital del municipio de Autana (Venezuela).

Otros artículos en Wikipedia 
 El ratoncito Pérez o ratoncito de los dientes; personaje de ficción muy popular entre los niños españoles y latinoamericanos.
 El ratón de campo y el ratón de ciudad, fábula atribuida a Esopo.
 Los Ratones, dos galaxias de la constelación Coma Berenices.
 Ratón, toro célebre por sus actuaciones en los encierros.
 Ratón, toro con el que el diestro Manolete cuajó su faena más recordada.
 Ratones Paranoicos, banda argentina de rock.

Enlaces externos